«It's My Life» puede referirse a:

Música

Canciones 
 "It's My Life" (1965), canción de The Animals;
 "It's My Life" (1984), canción de Talk Talk;
 "It's My Life" (1992), canción de Dr. Alban;
 "It's My Life" (2000), canción de Bon Jovi;
 "It's My Life" (2003), versión de No Doubt - de la canción de Talk Talk;

En español 
 "Ésta es mi vida" (2006), álbum de Jesse & Joy;